Carmagnole – canto e danza popolare
 Carmagnole – capo di vestiario, simile al gilet

Pagine correlate 
 Carmagnola (disambigua)